Coureur des bois - Een 17e-eeuwse Frans-Canadese bonthandelaar
Jonge Woudlopers - Een vereniging van jongens, die van alles voor de natuur doen in Donald Duck strips